Latvijas Gāze («Латвийский газ») — интегрированное предприятие газоснабжения Латвии до 3 апреля 2017 года, когда от него были отделены компания — системный оператор магистральных газопроводов и Инчукалнсского ПХГ Conexus Baltic Grid и компания по обслуживанию распределительных сетей Gaso. Корни компании восходят к основанной в Риге первой фабрике горючего газа, обеспечивавшей освещение города 678 фонарями. Головной офис компании находится в Риге по адресу улица Вагону, 20.

История

Начало газификации 
В 1862 году в Риге была основана первая фабрика горючего газа, обеспечивавшая освещение города 678 фонарями. Она находилась на Бастионном бульваре.

В 1875 году была построена газовая фабрика с газгольдерами на Вагонной улице.

В 1939 году общая протяжённость сети газопроводов в Риге достигла 130 км.

Строительство инфраструктуры в советской Латвии 
В 1962 году в Ригу пришёл первый природный газ с Дашавского месторождения на Украине по магистральному трубопроводу, проложенному через Литву.

В 1968 году первый газ был закачан в Инчукалнсское подземное хранилище газа.

В 1972 году был построен магистральный газопровод «Псков — Рига».

В 1973 году в Латвию пришёл газ из месторождений Западной Сибири. Началась массированная газификация республики с замыканием контуров так, чтобы при аварии на одном трубопроводе можно было сразу обеспечить снабжение потребителей с другого. Для этого были проложены двухниточные магистральные трубопроводы высокого давления (до 30 бар).

В 1984 году был построен магистральный газопровод «Изборск — Инчукалнс».

В 1990 году потребление газа в Латвийской ССР достигло рекордной отметки в 3 млрд кубометров в год.

Создание вертикально интегрированной компании 
В 1991 году после распада СССР правительство Латвии переняло всю газовую инфраструктуру и создало государственное предприятие Latvijas Gāze на базе республиканского управления газоснабжения.

В 1997 году состоялась приватизация Latvijas Gāze, его акционерами стали германский Ruhrgas International GmbH и российский «Газпром». Правительство Латвии выручило за эту сделку 80 млн евро и установило для Latvijas Gāze монополию на покупку, транспортировку, хранение и распределение природного газа в Латвии до 3 апреля 2017 года, то есть на 20 лет.

Инвестиции акционеров в модернизацию 
В 1997—2012 годах акционеры вложили в развитие предприятия 500 млн евро, проведена газификация Латгалии, построены новые газопроводы протяжённостью 1400 км. Объём активного газа в Инчукалнсском ПХГ увеличился с 45 % до 52 % и достиг 2.3 млрд кубометров.

В 2001 году началась внутритрубная диагностика магистральных трубопроводов с последующим анализом рисков и разработкой комплексной программы ремонта. Внутритрубная диагностика с этого момента стала обязательным элементом эксплуатации существующих и ввода в строй новых трубопроводов. Как минимум один раз в ход бригады участка Gāzes transports проводили обход трасс трубопроводов с целью физического контроля их состояния, применялся аэроконтроль для предупреждения нелегального строительства в 150-метровой охранной зоне газопровода.

Параллельно совершенствовалась технологическая схема и проводилась реконструкция газораспределительных станций с подключением к параллельным ниткам и организацией подачи газа с двух сторон. При реконструкции магистральных трубопроводов было оборудовано 100 станций катодной и дренажной защиты металла от блуждающих токов, модернизированы приводы запорной арматуры. При реконструкции ГРС они были упакованы в компактные здания контейнерного типа с полной автоматизацией и 100-процентным резервированием мощностей, автономными дизель-генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии.

В 2011 году была проведена реконструкция старейшего газопровода между Латвией и Литвой с прокладкой нового дюкера под руслом Даугавы с увеличением диаметра с 500 до 700 мм. Проходка была осуществлена методом горизонтального бурения, длина бурового канала составила 1.4 км.

В 2014 году были проложены новые дюкеры под руслом Гауи методом горизонтального наклонного бурения так, что в нижней точке трубопровод заложили на 21 м ниже русла реки. Применение материалов повышенной прочности позволило отказаться от трёхниточной схемы и обойтись двумя трубами диаметром 720 мм, рассчитанными на рабочее давление 55 бар. Крановые площадки были выведены на возвышенность вне зоны затопления, что на треть сократило расходы на прокладку новых дюкеров.

Реорганизация и разделение компании 
В 2016 году в соответствии с принятыми парламентом изменениями в законе «Об энергетике» вертикально интегрированное Latvijas Gāze подверглось реорганизации, в результате которой от него были отделены компания — системный оператор магистральных газопроводов и Инчукалнсского ПХГ Conexus Baltic Grid и компания по обслуживанию распределительных сетей Gaso.

Деятельность 
Основными направлениями деятельности Latvijas Gāze до 3 апреля 2017 года являлись покупка, транспортировка, хранение и распределение природного газа в Латвии. Предприятие обеспечивает 25,1 % первичных энергоресурсов в стране. В 2016 году потребителям было поставлено около 1,375 млрд м³ газа.

29 июля 2022 года компания объявила, что импортирует газ из России у альтернативного поставщика, отличного от Газпрома, и платит за него в евро, а не в рублях, как того требует Москва. На следующий день «Газпром» объявил о прекращении поставок в Латвию из-за предполагаемого нарушения условий контракта.

Собственники и руководство 
Крупнейшим акционером компании является российское ПАО «Газпром», которое владеет 34 % акций. Ранее принадлежавшие немецкому E.ON Ruhrgas 47,2 % акций в результате реорганизации и смены собственников этой компании теперь разделены между инвестиционным фондом «Marguerite Gas Il S.a r.l.» (28.97 %) и «Uniper Ruhrgas International GmbH» (18.26 %). 16 % акций принадлежит латвийской Itera Latvija. Оставшиеся 2,77 % акций котируются на Рижской бирже по свободному списку.

Совет компании возглавляет Кирилл Селезнёв, правлением руководит Айгар Калвитис, сменивший на этом посту в августе 2015 года долголетнего руководителя компании, профессионального газовика Адриана Дависа.

Примечания 

Нефтегазовые компании Латвии
Энергетика Латвии
Природный газ
Энергетика СССР